Lüling bezeichnet:
 Günter Lüling (1928–2014), deutscher Theologe, Staatswissenschaftler, Arabist und Islamwissenschaftler
 das Werk Lüling (chin. 律令) von Shen Jiaben (沈家本), siehe Lüling (Shen Jiaben)